Edmar es un nombre común en Brasil. Puede referirse a:
 Edmar Lacerda da Silva (n. 1982), futbolista brasileño en Chipre.
 Edmar Halovskyi de Lacerda (n. 1980), futbolista brasileño nacionalizado ucraniano.